Padje, badje, bijje, bije eller bijjie  är ett samiskt ord som syftar på något som är över eller högt i förhållande till något annat och som förekommer som en del av ett antal ortnamn i bland annat Sverige. Ordets komparativform (övre) är pajep eller bajep, medan superlativformen (översta) är padjemus eller bijemus. Motsatsen (nedre) är vuolle.

Bijje-Gåttere, sjö i Bergs kommun,  (55,4 ha)
Bijje Baulanjaureh, sjöar i Åre kommun
Bijje-Krönekenjaure, sjö i Strömsunds kommun,  (24 ha)
Bijelite, sjö i Vilhelmina kommun,  (5,19 km²)
Bije-Ransarn, sjö i Vilhelmina kommun,  (2,69 km²)
Bijetjatje, sjö i Storumans kommun,  (60,4 ha)
Bije-Dålgojaure, sjö i Storumans kommun,  (26,6 ha)
Bije Gassavon, sjö i Storumans kommun,  (13,1 ha)
Bijjie Svábbure (Sorsele socken, 729446-152521), sjö i Sorsele kommun,  (6,59 ha)
Bijjie Svábbure (Sorsele socken, 729459-152489), sjö i Sorsele kommun,  (8,19 ha)
Bije-Sjätejauratje, sjö i Sorsele kommun,  (14,5 ha)
Bijemusjauratj, sjö i Arjeplogs kommun, 
Pajeb Sårvejaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (53,1 ha)
Pajeb Muitunisjaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (46 ha)
Padje-Måskejaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (4,7 km²)
Padje-Bävvejaure, sjö i Arjeplogs kommun,  (77,9 ha)
Bajep Vuoksákjávrre, sjö i Jokkmokks kommun,  (7,3 ha)
Padje Paktjajaure, sjö i Jokkmokks kommun,  (38,5 ha)
Padjelanta, nationalpark i Jokkmokks kommun, 
Padje-Kaitumjaure, sjö i Gällivare kommun,  (5,43 km²)
Padjemus Våkajaure, sjö i Kiruna kommun,  (1,76 km²)

Se även 
Padjejaure

Referenser 

Samiska

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn